Chamberland ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Chamberland (1886–1975), kanadischer Violinist und Komponist
 Chantal Chamberland (* 1965), kanadische Jazz-Sängerin 
 Charles Chamberland (1851–1908), französischer Bakteriologe